Die Saison 1991/92 war die erste reguläre Austragung des länderübergreifenden Eishockeywettbewerbes der Alpenliga, die bis 1999 insgesamt sieben Mal stattfand. Sie wurde mit insgesamt zwanzig Profi-Mannschaften aus Österreich, Italien und Slowenien ausgetragen. Erster Meister wurde der HC Devils Milano, der sich im Finalspiel gegen den ebenfalls aus Italien stammenden HC Bozen durchsetzen konnte.

Teilnehmer und Modus 
In ihrer Premierensaison feierte die Alpenliga mit insgesamt zwanzig teilnehmenden Mannschaften den Rekord in dieser Kategorie, der nicht wieder überboten werden sollte. Die teilnehmenden Teams rekrutierten sich aus den Teilnehmern der jeweils höchsten nationalen Ligen Österreichs, Italiens und Sloweniens. Aus Österreich waren es inklusive des Aufsteigers EK Zell am See sieben Mannschaften, die sich dem Wettbewerb stellten. Mit insgesamt zehn Teams stellte Italien die Hälfte der Teilnehmer. Drei weitere Teams aus Slowenien komplettierten das Teilnehmerfeld. 

Gespielt wurde im Grunddurchgang zunächst eine einfache Hin- und Rückrunde. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Play-offs, die in Form von Halbfinale und Finale jeweils als einfaches Spiel ausgetragen wurden. Hinzu kam ein einfaches Spiel um Platz drei, das zwischen den Verlierern des Halbfinals stattfand.

Grunddurchgang

Gruppe A

Gruppe B

Topscorer

Playoffs

Weblinks 
 

1991 92
Eishockeysaison 1991/92